Гриню́к — фамилия. Известные носители:

 Гринюк, Авксентий Григорьевич (1871—1942) — член I Государственной думы от Волынской губернии, крестьянин.
 Гринюк, Сергей Николаевич (род. 1967) — украинский бизнесмен, спортивный функционер.